Cras (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Cras (Isère) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy